Le titre en anglais The Man Upstairs (littéralement, LHomme en haut des escaliers ou LHomme de l'étage au-dessus) peut se référer à :
 Souvent est pris (titre original : The Man Upstairs), film muet américain de Roy Del Ruth (1926)
 L'Homme du second (titre original : The Man Upstairs), nouvelle de Ray Bradbury (1947)
 The Man Upstairs, film britannique de Don Chaffey (1958)
 Bijoux, hot-dogs et tasses de thé (titre original : The Man Upstairs), téléfilm américain de George Schaefer (1992)